Jüdischer Friedhof Fürth steht für:

 Alter Jüdischer Friedhof (Fürth)
 Neuer Jüdischer Friedhof (Fürth)